Laurent Mangel (Vesoul, 1981), ciclista professional francès.
 Marcel Mangel (Estrasburg, 1923 — Cahors, 2007) mim francès.